Esistono più comuni francesi con questo nome

 Pierres – Calvados
 Pierres – Eure-et-Loir